Slovan lahko pomeni več stvari:

 Slovan – pripadnik enega izmed slovanskih narodov

Časopisi 

 Slovan − izhajal v letih 1884−1887
 Slovan − izhajal v letih 1902−1917

Športna društva 

 Zveza športnih društev Slovan (staro ime Športni klub Slovan)
 KD Slovan − slovenski košarkarski klub
 ND Slovan − slovenski nogometni klub
 RK Slovan − slovenski rokometni klub